Bazely ist der Familienname folgender Personen:

 John Bazely (1740–1809), britischer Admiral
 Paul Bazely (* 1968), englischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bazeley